Hungry Heart, est un manga de Yoichi Takahashi sorti en 2002. 
Hungry Heart est une chanson écrite, composée et interprétée par Bruce Springsteen paru en 1980 dans l'album The River.